Louis o Lou Jones puede referirse a:
 Lou Jones (1932-2006), atleta estadounidense.
 Louis B. Jones, autor y guionista estadounidense.
 Louis Clayton Jones (1935-2006), abogado de derechos civiles estadounidense.
 Lou Jones (liga del rugbi), rugbista australiano de la década de 1900 y 1910.
 Lou Jones (fotógrafo) (nacido en 1945), fotógrafo estadounidense.